Срібна куля — це метод вбивства різної нечисті, такої як перевертні, чи метафора для будь-якого рішення надзвичайної ефективності.

 Срібна куля (фільм)
 «Срібної кулі немає», стаття з програмної інженерії написана Фредом Бруксом у 1986 році.